Кристи́йне Лилл (; ) — эстонская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Эстонии участник десяти  (лучший результат — девятое место в ). Восьмикратная . В составе смешанной сборной Эстонии участник  (заняли семнадцатое место) и трёх  (лучший результат — восьмое место в ). Трёхкратный . В составе смешанной парной сборной Эстонии участник четырёх  (лучший результат — восьмое место в  и ). Четырёхкратный .

Как тренер мужской сборной Эстонии по кёрлингу участник чемпионатов Европы.

Достижения 
 : золото (2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), серебро (2006, 2008, 2010, 2017), бронза (2005).
 : золото (2005, 2007, 2016), серебро (2008, 2011, 2013), бронза (2009, 2010, 2014).
 : золото (2008, 2009, 2011, 2012), бронза (2013, 2016, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Kristiine Lill - Search - DELFI
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Эстонии